Морозан — русская фамилия:
 Морозан, Владимир Васильевич (род. 1957) — российский историк
 Морозан, Владимир (настоящее имя Владимир Петрович Морозов, р. 1951) — американский хоровой дирижёр и музыковед русского происхождения.